encanto est un mot espagnol signifiant littéralement en français charme ou enchantement.

 Encanto, municipalité brésilienne située dans l'État du Rio Grande do Norte.
 Encanto : La Fantastique Famille Madrigal,  film d'animation des studios Disney, sorti en 2021.
 Encanto (San Diego), un quartier situé au sud-est de la ville de San Diego, en Californie.

Voir aussi 
 El Encanto, un corregimiento départemental de Colombie, situé dans le département d'Amazonas.
 le district historique d'Encanto-Palmcroft, un district historique américain situé à Phoenix, en Arizona.